Yves Marchand (homme politique), (1946-), homme politique français ;
 Yves Marchand (sport) (1950-), dirigeant sportif suisse.
 Yves Marchand (production audiovisuelle), ingénieur du son.
 Yves Marchand, architecte français

Références